O Manual do Espião () é um guia de espionagem para crianças publicado no Brasil pela Editora Abril e traduzido do original publicado pela Usborne Publishing, de autoria de Lesley Sims e com ilustrações de Colin King.

O livro em brochura é fartamente ilustrado, com páginas coloridas, capa vermelha e recheado de dicas e conselhos para quem quer se tornar um super espião, incluindo como escrever e decifrar códigos, usar disfarces para evitar ser descoberto e como perseguir e identificar espiões inimigos de maneira eficiente. Para aperfeiçoamento das habilidades, há testes de espionagem e observação, desafios e códigos a serem decifrados. Indicado para crianças a partir dos oito anos de idade.

Ver também 
 Manual do Detetive
 Manuais Disney

Ligações externas 
 

Literatura infantojuvenil
Abril Jovem